Пантази — фамилия. Известные носители:

 Пантази, Валериу (1940—2015) — румынский поэт, писатель, художник.
 Пантази, Гика (1831—1882) — румынский драматург, поэт, писатель, литературный критик.
 Пантази, Константин (1888—1958) — румынский военный и государственный деятель, министр обороны, корпусной генерал.
 Пантази, Николай Юрьевич (1946) — советский и украинский тренер